Ян Сыхра (, 21 марта 1969, Брно, Чехословакия) — чешский стрелок, выступавший в ските. Чемпион Европы 2010 года, победитель шести этапов кубка мира, участник 4-х Олимпиад.

Карьера 
Ян Сыхра начал выступать за национальную сборную на международных соревнованиях ещё в 1985 году. Самым большим успехом в карьере Сыхры является золото чемпионата Европы 2010 года в Казани, а также 6 побед на этапах кубка мира (Никосия 1995, Лима 1999, Мюнхен 2009, Консепсьон 2011, Гранада 2013, Мюнхен 2014). Был участником 4-х Олимпиад. Его наивысшим достижением на Олимпийских играх стало 6 место в 2012 году. Последним крупным турниром Сыхры стал чемпионат Европы 2016 года в Лонато, где он завоевал серебро и бронзу. Завершил спортивную карьеру в конце 2016 года, сразу после чемпионата мира среди военных, на котором он стал серебряным призёром.

Достижения 

 2-кратный чемпион мира (в команде)

 4-кратный серебряный призёр чемпионатов мира (в команде)

 3-кратный чемпион Европы (1 личное + 2 командных золота)

 5-кратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2 личных + 3 командных серебра)

 7-кратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2 личные + 5 командных бронзы)

 6-кратный победитель этапов кубка мира (Никосия 1995, Лима 1999, Мюнхен 2009, Консепсьон 2011, Гранада 2013 и Мюнхен 2014)

 2-кратный серебряный призёр этапов кубка мира (Мюнхен 1995 и Белград 2007)

 2-кратный бронзовый призёр этапов кубка мира (Чханвон 2007 и Минск 2008)

 Чемпион 6-х мировых военных игр 2015 года в Корее

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте issf-sports.org

Родившиеся в Брно
Стрелки Чехии
Чемпионы мира по стрельбе
Чемпионы Европы по стрельбе
Стрелки на летних Олимпийских играх 1996 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2008 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки Чехословакии